«Смешарики. Новые приключения» — спин-офф проекта «Смешарики», являющийся прямым продолжением основного сериала и отличающийся от оригинала тем, что все его эпизоды произведены в формате 3D. Выходил с 2012 по 2013 год.

Производство 
В 2009 году во время производства первого полнометражного фильма было объявлено о создании отдела для производства 3D-контента по Смешарикам, рассчитанного на подростков. В числе этих проектов планировалось также создание прямого продолжения основного сериала, состоящего из 52 серий и выполненного в формате 3D. Однако, собственное 3D-проивоздство сперва не было налажено на студии Петербург и для решения этой задачи продюсеры обратились к студии «Atria». 

В 2009–2011 годах студией «Atria» по заказу компании «Рики» был произведён ряд короткометражных анимационных роликов в формате CGI с персонажами франшизы «Смешарики» — пробы анимации, видеорингтоны для мобильных телефонов, вирусная реклама и 4 серии азбуки «Смешалости». Цель их создания заключалась в том, чтобы продемонстрировать технические возможности Смешариков в технологии 3D. Большая часть роликов в своё время официально не распространялись, будучи доступной исключительно в портфолио студии «Atria» на её официальном сайте. Также, студия «Atria» сделала тестовую анимацию для первого полнометражного фильма по Смешарикам. Однако, по неизвестным причинам она так и не попала в финальную версию фильма.

В 2010—2012 годах совместно с всё той же студией «Atria» были сделаны первые девять серий мультсериала с продолжительностью основного сериала, которые отличались заставкой, стилем графики и внешним видом титров.

В 2012 году было заключено сотрудничество компании «Рики» с Первым каналом, который приобрёл права на премьерный показ и трансляцию нескольких проектов по Смешарикам. Однако, с проектом «Новые приключения» произошли некоторые изменения со стороны заказчика. Так, по требованиям Первого канала, как со стороны заказчика, сериал увеличил продолжительность с 6,5 на 10 минут, а производство проекта было поставлено на конвейер, в результате которого серии должны были выходить каждую неделю. Из-за этих изменений сроки производства серий были максимально сжатыми, что сказалось на качестве самого проекта, а некоторые серии, изначально имевшие по задумке создателей продолжительность основного сериала, были растянуты до 10 минут.

Описание 
Сериал повествует о жизни круглых персонажей в стране «Смешариков». У каждого героя свой взгляд на вещи, свои увлечения и яркий характер. Вместе со Смешариками не бывает скучно — их мир наполнен яркими приключениями! С нескрываемым любопытством они интересуются всем, что происходит вокруг. Ежедневно герои попадают в неожиданные ситуации или создают их сами.

Роли озвучивали 

 |}

Съёмочная группа 
 Сценарий: Алексей Лебедев, Дмитрий Яковенко, Светлана Мардаголимова, Девид Бенджойя, Павел Ведерников, Михаил Соколовский, Олег Ким.
 Режиссёры: Илья Максимов, Константин Бирюков, Джангир Сулейманов, Андрей Бахурин, Роман Соколов, Алексей Минченок, Александра Аверьянова, Наталья Мирзоян, Анна Борисова, Михаил Мещанинов, Олег Мусин, Катерина Савчук, Марина Мошкова, Екатерина Салабай, Екатерина Шутова, Сабина Ципилёва, Анатолий Лавренишин.
 Звукорежиссёры: Игорь Яковель, Денис Душин.
 Композиторы: Марина Ланда, Сергей Васильев.
 Продюсер: Илья Попов.
 Директор картины: Надежда Кузнецова.
 Художественный руководитель: Анатолий Прохоров.

Список серий

Номерные DVD выпуски 

{| class="wikitable collapsible collapsed"
! colspan="4"|Выпуск 1. Новые приключения
|-
!№
!Название
!Дата выпуска
!Дата премьеры
|-

Трансляции

Интересные факты 
Персонаж Панди был разработан одним из ведущих сценаристов проекта «Смешарики» Светланой Мардаголимовой и изначально она была добавлена в рамках адаптации сериала для китайского рынка. Кроме того, по указаниям продюсеров, сценаристам приходилось вставлять Панди в уже готовые сюжеты, где её участие изначально не планировалось, как например в серии "Кибернюша" ;
Предположительно эпизоды "Иллюзионист" и "Только никому не говори" должны были иметь стандартную 6-минутную продолжительность;
Некоторые премьеры серий Новых приключений состоялись раньше на DVD, чем на Первом канале;
 В английской версии серии «Кто подставил кролика Кроша» присутствуют несколько небольших сцен, которых не было в оригинальной версии.

Комментарий от создателя

Примечания 

Смешарики
Мультсериалы России 2012 года
Мультсериалы России 2013 года